Il doppio del torneo di tennis Dublin Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sander Groen e Arne Thoms che hanno battuto in finale Douglas Geiwald e Robbie Koenig 5-7, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

Assente
 Gilad Bloom /  Paul Wekesa (quarti di finale)

 Jan Apell /  Bent-Ove Pedersen (quarti di finale)
 Peter Nyborg /  Branislav Stankovič (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Dublin Challenger 1992